Савуто:
 Савуто (вино) — вино, производимое в Италии, область Калабрия.
 Савуто (река) — река в Италии, область Калабрия.